Les élections régionales tchèques de  () se tiennent du 7 au , afin d'élire les  des 13 régions tchèques (Prague n'est pas concerné).

Résultats

Bohême centrale

Bohême-du-Sud

Plzeň

Karlovy Vary

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Politique en République tchèque

République tchèque, Régionales
2016
2016 en Tchéquie
Politique en octobre 2016